Чемпионат Европы по дзюдо 2011 года проводился с 21 по 24 апреля в Турции, в городе Стамбул.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт 
(Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории, принимающая страна также выделена)

Ссылки 
 Чемпионат Европы, Командный Чемпионат Европы.
 Итоги чемпионата

2011
Апрель 2011 года
Спорт в Турции в 2011 году
Международные спортивные соревнования в Стамбуле
2011 год в дзюдо
дзюдо
Чемпионаты Европы в Турции
Дзюдо в Турции